Alaskacephale gangloffi ("cabeza de Alaska de Roland Gangloff") es la única especie conocida del género extinto Alaskacephale de dinosaurio marginocéfalo paquicefalosaurino, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 83 a 71 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. 
 
Alaskacephale fue nombrado por Robert Sullivan en el 2006, el nombre del género haciendo referencia al estado de Alaska, donde el fósil fue descubierto. La especie fue nombrada en honor al paleontólogo Roland Gangloff. Sus restos se descubrieron en la Formación Prince Creek. La única especie conocida Alaskacephale gangloffi se basa en un escamosal izquierdo casi completo, con característicos nódulos poligonales, pero sin las púas del Dracorex. Las dimensiones del hueso sugieren que A. gangloffi medía aproximadamente la mitad que Pachycephalosaurus wyomingensis o tres cuartos del largo de Prenocephale prenes, y el mismo tamaño que Prenocephale edmontonensis y Prenocephale brevis. 

El ejemplar fue descrito previamente por Gangloff et al como un paquicefalosaurino indeterminado, posiblemente un Pachycephalosaurus. Gangloff et al. describieron el escamoso teniendo una sutura junto al cuadrado, cosa sólo conocida en Pachycephalosaurus. Sullivan et al. opinan que esta "sutura" no es homóloga a la de Pachycephalosaurus, por lo que no podría ser usada para asociar los taxones.

Referencias

Enlaces externos 

 Alaskacephale dentro de Pachycephalosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)

Pachycephalosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte